Верхоланцев — русская фамилия.

 Верхоланцев, Валерий Александрович (1916—2001) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Верхоланцев, Владимир Степанович (1879—1947) — российский педагог и краевед, автор книг, посвящённых истории города Перми.
 Верхоланцев, Михаил Николаевич (род. 1984) — российский дзюдоист.